Záruba (Zárubová) je příjmení, které má více nositelů:

 Zárubové z Hustířan – český šlechtický rod

 Antonín Záruba (1927–2016) – český šachista
 Bohuslav Záruba (* 1940) – člen Poslanecké sněmovny za ODS
 František Záruba (* 1977) – český historik umění a kastelolog
 Jaroslav Záruba (1907–1945) – československý vojenský velitel a účastník protinacistického odboje
 Josef Záruba (rozcestník) – více osob
 Miloš Antonín Záruba (1875–1922) – katolický kněz, poslanec ČSL a překladatel
 Quido Záruba (1899–1993) – stavební inženýr, geolog a vysokoškolský pedagog
 Radek Záruba (* 1979) – český rychlostní kanoista
 Robert Záruba (* 1967) – sportovní komentátor

Zaruba 
 Jerzy Zaruba (1891, Radom – 1971)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení